Осте́нде ( , , ) — крупнейший бельгийский город на берегу Северного моря, а также курорт с мировым именем в Западной Фландрии (70 274 жителя). Является конечной станцией государственной железной дороги Гент — Остенде. Поскольку побережье у Остенде отличается равнинным рельефом, местные песчаные пляжи очень широки. Название города связано с тем, что он изначально располагался на восточной () окраине () острова Тестереп, позднее слившегося с материком из-за понижения уровня Северного моря.

Транспорт 
В Остенде есть международный аэропорт, рыбацкая гавань, гавань для яхт. Через Остенде проходит линия междугородного берегового трамвая, имеется небольшой трамвайный вокзал, расположенный рядом с железнодорожным. Железнодорожный вокзал Остенде совмещён с морским вокзалом (паромным терминалом).

История Остенде 

В XVII веке в городе проживало около 10 000 человек, и он был последней кальвинистской крепостью во Фландрии. Солдаты из Голландии, Англии и Шотландии защищали её от испанской армии. Осада длилась с 4 июля 1601 до 22 сентября 1604, когда испанцы под командованием Амброзио Спинолы вошли в полностью разрушенный город. После того, как в 1585 году устье Шелдьды было блокировано Северными Нидерландами, Остенде стал важнейшим морским портом Южных Нидерландов. В 1720-х годах порт Остенде был базой колониальной Остендской компании. 

В XIX веке Остенде стал курортом. Был построен Термальный дворец («Kursal» или Thermal Palace), который часто посещали король Бельгии и императорская семья Германии.

Именно сюда, в Остенде, было адресовано В. Г. Белинским знаменитое «Письмо к Гоголю» — здесь в июле 1847 г. находился автор «Мёртвых душ» и «Ревизора» на лечении.

Во времена мировых войн здесь находилась база немецких подводных лодок.

Достопримечательности и музеи

Культовая архитектура 

 Церковь Святых Петра и Павла (Sint-Petrus-en-Pauluskerk) — главный храм города. Выстроена в неоготическом стиле в 1899—1905 годах. Длина здания — 70 м, ширина — 36 м, высота башен — 72 метра. В небольшом приделе этого храма похоронена первая королева Бельгии — Луиза Мария Орлеанская.
 Башня Святого Петра (Sint-Pieterstoren), прозванная в народе «перечницей» (Peperbusse) — башня старой церкви Св. Петра. Самые старые части башни датируются концом XV века.
 Церковь капуцинов (Kapucijnenkerk), начало XVII века (освящена в 1620 году).

Гражданская архитектура 
 Испанский домик (Spaans huisje) — самое старое строение в городе (постр. в 1741 г.). В начале XX века здесь располагалась прачечная, затем — магазин игрушек и сладостей. Хотя в начале XX века в городе оставалось довольно много подобных строений, к 50-м годам все они были снесены, а уцелевший Испанский домик долгое время оставался заброшенным. С целью предотвращения его сноса, в 1981 году, здание было выкуплено городскими властями. В том же году Испанский домик получил статус памятника истории. Так как здание находилось в очень плохом состоянии, его пришлось разобрать и в 2000—2001 году выстроить заново на том же месте.

Музеи 
 Художественный музей на море — музей, посвящённый бельгийскому искусству с 1830 года и до наших дней
 Раверсейде (музейный комплекс) — комплекс из трёх музеев под открытым небом

Экономика 
В городе предположена производственная площадка компании Daikin.

См. также 
 Второй рейд на Остенде

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города .

Порты Бельгии
Порты Северного моря
Курорты Бельгии